Торстен Май (, 9 октября 1969, Глаухау) — немецкий боксёр полутяжёлой весовой категории, выступал за сборную Германии в начале 1990-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Барселоне, чемпион мира, чемпион национального первенства. В период 1993—2001 боксировал в первом тяжёлом весе на профессиональном уровне, выиграл несколько чемпионских титулов, в том числе носил пояса интерконтинентального чемпиона IBF и чемпиона Европы по версии EBU. В настоящее время является тренером по боксу.

Биография 
Торстен Май родился 9 октября 1969 года в городе Глаухау, федеральная земля Саксония. Мировая известность пришла к нему в 1991 году, когда в полутяжёлом весе он выиграл первенство Германии и завоевал золотую медаль чемпионата мира в Сиднее, победив в финале выдающегося советского нокаутёра Андрея Курнявку. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, где завоевал золото, одолев таких известных боксёров как Монтелл Гриффин, Войцех Бартник и Ростислав Зауличный — в четвертьфинале, полуфинале и финале соответственно. После этих соревнований спортсмен покинул немецкую сборную и завязал с любительским боксом, всего на его счету 155 боёв, из них 120 окончены победой.

В 1993 году Май поднялся в первую тяжёлую весовую категорию и стал выступать на профессиональном уровне. Одержал пять побед подряд и в своём шестом поединке, который состоялся весной 1994 года, отобрал титул чемпиона Германии у соотечественника Ральфа Роккиджани. Май легко побеждал всех своих соперников и в августе 1996 года ему представилась возможность побороться с американцем Адольфо Вашингтоном за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Матч длился все двенадцать раундов, в итоге немецкий боксёр проиграл по очкам единогласным решением судей — это было первое поражение в его профессиональной карьере. Год спустя Торстен Май претендовал на менее престижный пояс интерконтинентального чемпиона IBF, но и на этот раз его постигла неудача, поражение техническим нокаутом от швейцарца Штефана Ангерна.

Несмотря на два проигранных боя, Май продолжал боксировать и в 1999 году взял реванш у Вашингтона, всё-таки получив пояс интерконтинентального чемпиона IBF. В следующем своём бою победил россиянина Алексея Ильина, причём эта победа принесла ему титул чемпиона Европы по версии EBU. Далее выиграл ещё два матча и вышел на интерконтининтального чемпиона WBA украинца Александра Гурова, однако проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде поединка — на этом его карьера профессионального спортсмена завершилась. Май покинул ринг с рекордом 22 победы (12 нокаутом) и 3 поражения. Ныне работает тренером, руководит собственным боксёрским клубом. Женат, есть двое детей. Его младший брат Рюдигер тоже был довольно успешным боксёром.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Германии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европейского боксёрского союза